Borchhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Borchhardt-Birbaumer (* 1955), österreichische Kunstwissenschaftlerin, Journalistin und Ausstellungskuratorin
 Dieter Borchhardt (* 1931), deutscher Bildhauer
 Jürgen Borchhardt (1935–2021), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Borchardt
 Borchart
 Borchard